Por Chuy pueden entenderse los siguientes conceptos:

En Kirguistán 

 Chuy (Kirguistán), ciudad.
 Distrito de Chuy, distrito que incluye a la ciudad anterior.
 Provincia de Chuy, provincia que incluye al distrito anterior.
 Avenida Chuy, una vía importante de Biskek.

En México

 Chuy, sobrenombre que se les da a personas llamadas Jesús.

En Uruguay 

 Chuy, ciudad del departamento de Rocha.
 Municipio de Chuy, municipio que incluye a la ciudad anterior.
 Barra del Chuy, balneario del departamento de Rocha.
 Arroyo Chuy, arroyo fronterizo entre Brasil y Uruguay.
 Arroyo Chuy (Cerro Largo), otro arroyo uruguayo.
 Posta del Chuy, antigua posta del departamento de Cerro Largo.